Eckstein steht für:
 Eckstein, tragender Stein in Natursteinmauern
 Eckstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Eckstein (Berg), Bergkuppe im Bayerischen Wald
 Eckstein (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke
 Eckstein, anderer Name für Karo (Farbe), Spielkartenfarbe
 Eckstein, Spitzname von Nikolaus Warken (1851–1920), deutscher Bergarbeiter und Streikführer
 Eckstein. Pseudonym des Autors des Kreuzworträtsels Um die Ecke gedacht
 Eckstein & Stähle, deutsche Kunstanstalt, Druckerei und Verlag
 Eckstein & Söhne, Zigarettenfabrik in Dresden-Plauen

Siehe auch:
 Eckenstein
 Eckstine
 Ekstein
 Ekesteinen, Felsformation im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Eggstein